Га́уэр, также Го́уэр и Го́вер () — англоязычная фамилия и топоним.

Люди 
Фамилия
  (род. 1973) — американский актёр кино и телевидения.
 Гауэр, Бернхард (1882—1955) — немецкий художник и специалист по мозаике.
  (1873—1954) — британский игрок в крикет.
  (род. 1977) — австралийская актриса кино и телевидения.
 Гауэр, Джон (1330—1408) — английский поэт.
  (ок. 1540—1596) — английский художник-портретист.
  (род. 1957) — британский игрок в крикет.
  (род. 1978) — австралийско-итальянский регбист.
  (род. 1978) — британский футболист.
  (1910—1947) — британская военная лётчица и писательница.
  (1845—1916) — британский лорд, политик, скульптор и писатель.
  (род. 1978) — британский разработчик видеоигр.
  (1742—1814) — уэльский офицер флота, лейтенант-губернатор Ньюфаундленда и Лабрадора.

Имя
 Чэмпион, Гауэр (1919—1980) — американский актёр, театральный режиссёр, хореограф и танцор.

Топонимы 
 Гауэр — полуостров в Южном Уэльсе, Великобритания.
  — город в Миссури, США.

См. также 
 Левесон-Гоуэр — шотландский аристократический род.
  — улица в Лондоне, Великобритания.
 Гауэрс — список людей с такой фамилией.

Примечания 

Страницы значений:Географические объекты